USS Maddox war der Name mehrerer Zerstörer der US-Marine, benannt nach Kapitän William A. T. Maddox:

 USS Maddox (DD-168), Indienststellung 1918.
 USS Maddox (DD-622), Indienststellung 1942, durch einen deutschen Sturzkampfbomber 1943 versenkt.
 USS Maddox (DD-731), Indienststellung 1944, beteiligt im Pazifikkrieg und am Tonkin-Zwischenfall (Vietnamkrieg).

Maddox